Trennleiste steht für:

 Abschlusspunkt Linientechnik, Hausverteiler für Telefonleitungen
 Trennleiste (Software), Steuerelement einer grafischen Benutzeroberfläche